Херсоне́с (  от   «полуостров») — древнегреческое имя, а также название полуостровов, мысов и расположенных на них или в непосредственной близости поселений, городов, гаваней и областей.

Имена 
 Херсонес — в древнегреческой мифологии царь, от имени которого назван полуостров Херсонес Карийский.

Топонимы 
 Херсонес — полуостров в Арголиде в Греции.
 Херсонес — посёлок в Никольском районе Донецкой области на Украине.
 Херсонес (деревня, Крит) — деревня в Греции, на Крите.
 Херсонес (дим, Крит) — община (дим) в Греции, на Крите.
 Херсонес — древний город на севере острова Крит, современный Лимин-Херсонису в Греции.
 Херсонес — название мыса и маяка на нём в районе Севастополя в Крыму.
 Херсонес — не найденный древний город на юго-востоке острова Сицилия в Италии.
 Херсонес Большой — древнее название полуострова, гавани и поселения в Мармарике в Северной Африке.
 Херсонес Зенонов — древнее поселение на мысе Зюк вблизи совр. села Курортное на севере Керченского полуострова.
 Херсонес Карийский — древнее название полуострова в Карии, современной Турции.
 Херсонес Кимбрийский — древнее название полуострова Ютландия в Дании.
 Херсонес Таврический — древний город на юго-западном побережье Крыма и современный национальный историко-археологический музей-заповедник в Севастополе в Крыму.
 Херсонес Фракийский — древнее название полуострова и города на нём во Фракии, современный полуостров Галлиполи в Турции.
 Херсонес — название военного аэродрома города Севастополя.

Прочее 
 «Херсонес» — учебный трёхмачтовый фрегат, принадлежащий КГМТУ.
 «Херсонес» — российский пароходофрегат, участвовавший в Крымской войне.
 «Херсонес» — мистерия, написанная в 1994 году А. С. Карамановым.

См. также 
 Херсонесский лиман — одно из названий Севастопольской бухты.